Kimaiyo ist der Familienname folgender Personen:

 Boaz Kimaiyo (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 Daniel Kimaiyo (* 1948), kenianischer Hürdenläufer
 Edna Kimaiyo (* 1988), kenianische Marathonläuferin
 Edwin Kangogo Kimaiyo (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Erick Kimaiyo (* 1969), kenianischer Marathonläufer
 Fatwell Kimaiyo (* 1947), kenianischer Hürdenläufer
 Hellen Kimaiyo Kipkoskei (* 1968), ehemalige kenianische Langstreckenläuferin
 Lawrence Kimwetich Kimaiyo (* 1990), kenianischer Marathonläufer
 Nahashon Kimaiyo (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Nancy Kimaiyo Kipngetich, kenianische Langstreckenläuferin
 Ogla Jerono Kimaiyo (* 1988), kenianische Marathonläuferin
 Paul Kimaiyo Kimugul (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer
 Risper Jemeli Kimaiyo (* 1979), kenianische Marathonläuferin
 Sally Jemutai Kimaiyo, kenianische Langstreckenläuferin
 Shadrack Kiptoo Kimaiyo, kenianischer Marathonläufer